Plurale di canzone
 Canzoni – EP di Renato Rascel del 1954
 Canzoni – album di Fabrizio De André del 1974
 Canzoni/La mia casa – singolo di Mietta del 1989
 Canzoni – album di Mietta del 1990
 Canzoni – album di Lucio Dalla del 1996
 Canzoni – album di Chiara Civello del 2014

Pagine correlate 
 Canzone (disambigua)
 Le canzoni